Pas de Feuquières ist der Name folgender Personen:

 Antoine de Pas, Marquis de Feuquières (1648–1711), französischer Heerführer, siehe Antoine de Pas
 Isaac de Pas, Marquis de Feuquières (1618–1688), französischer General und Diplomat, siehe Isaac de Pas
 Manassès de Pas, Marquis de Feuquières (1590–1640), französischer Feldherr, siehe Manassès de Pas
 Philibert-Charles de Pas de Feuquières (1657–1726), französischer Geistlicher, Bischof von Agde